Förstlegraben ist der Name folgender Gewässer in Baden-Württemberg:

 Förstlegraben (Hachteler Bach), linker Zufluss des Hachteler Bachs (zum Wachbach) kurz vor Hachtel (Stadt Bad Mergentheim), Main-Tauber-Kreis
 Förstlegraben (Köpflesgraben), linker Zufluss des Köpflesgrabens (zum Rinschbach) bei Götzingen, Stadt Buchen (Odenwald), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Förstlegraben (Reiglersbach), rechter Zufluss des Reiglersbachs nach Oßhalden, Stadtteil Westgartshausen, Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Forstgraben